NKA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nkan (Gabon)
 nka – codice ISO 639-3 della lingua nkoya
 NKA: Journal of Contemporary African Arts è una rivista di arte contemporanea africana creata nel 1994 negli Stati Uniti.